Жан-Пьер Арриньо́н (; ) — французский -, специалист по средневековой истории Руси и истории современной России.

Биография 
 Профессор средневековой истории в Университете Артуа и в Высшей школе социальных наук в Париже.
 Профессор в Центре Византийских исследований<ref>Cente d'études byzantines, néo-helléniques et du sud-est européen</ref>.
 Член Совета директоров Французского института высших исследований по национальной обороне.

 Научные интересы 
В 1986 году защитил докторскую диссертацию на тему «Кафедра Киевского митрополита от основания до 1240 года» под руководством ректора Элен Арвелер (Hélène Ahrweiler) в университете Париж I. Сфера его научных интересов касается Средневековой Руси: политика, религия, военное дело, культура в период между VII—XV веками.

Является ведущим специалистом по православию, а также по геополитике и стратегии современной России.

 Награды и почётные звания 
 Кавалер Национального ордена «За заслуги».
 Офицер ордена Академических пальм.
 Почётный декан факультета гуманитарных наук Университета Пуатье, Франция).
 Почётный доктор Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.

 Краткая библиография 
 Международные отношения Киевской Руси в середине X в. и крещение Княгини Ольги, журнал «Византийский Временник» n.41, 1986 г., стр. 113—124;
 Le Grand Atlas de l’Histoire Mondiale, sous la direction d’E. Le ROY LADURIE, ed. Albain Michel, Paris, 1979: 1. Le premier État russe: la Russie de Kiev de 882 à 1245, p. 114—115; 2. L’expansion de la Russie en Europe et en Asie de 1462 à 1815, p. 162—163;
 Histoire de l’Europe (sous la direction de Jean Carpentier et François Lebrun), ed. Seuil,1990
 Les Églises slaves : des origines au XVe siècle, Desclée, 1991.
 La France et les Français aux XIV et XV siècles. Société et Population (en collaboration avec Elisabeth Carpentier), ed. Ophrys, 1993
 Byzance et le monde orthodoxe (en collaboration avec Alain Ducellier), ed.Armand Colin, 1997
 Christianisme et chrétientés en Occident et en Orient (milieu VIIe-milieu XIe siècle), Gap-Paris, Ophrys, (Documents), 1997 (en collaboration avec Bernard MERDRIGNAC et Cécile TREFFORT).
 «Ränder und Grenzen Europas — eine geopolitische Betrachtung», dans L. Künhardt et M. Rutz (sous la direction de), Die Wiederentdeckung Europas : ein Gang durch Geschichte und Gegenwart, Stuttgart : Deutsche Verlag-Anstalt, 1999, p. 136—148
 (avec Paolo ODORICO) «L’Akrite. L'épopée byzantine de Digénis Akritas», ed. Anacharsis, 2002.
 La Russie médiévale, Belles Lettres, 2003.
 Byzance : Économie et société (VIIe-XIIe siècle), Ellipse, 2007.
 Histoire du Monde (sous la direction de Georges Jehel), éditions du Temps, 2007
 RUSSIE, collection «Culture Guides», ed. PUF, avril 2008
 Chronique de Nestor, Naissance des mondes russes, ed. Anacharsis, 2008
 "Pouvoirs, église et société dans les royaumes de France, Bourgogne et Germanie aux Xe et XIe siècles (888-vers 1110), éditions du Temps, Nantes, 2008 (en collaboration avec Jean HEUCLIN).
 «Je t’aime, moi non plus!», dans «LIMES: Rivista Italiana di Geopolitica», n°3,2009 « Eurussia:Il nostro Futuro?»: http://temi.repubblica.it/limes/eurussia-il-nostro-futuro/3846

Статьи в прессе:
 «La foi, fondement de la Russie éternelle», dans l’Histoire du Christianisme, n°16, mai 2003, pp. 20-23;
 «Poutine multiple les gestes en direction de l’Europe», dans l’Idépendance, n°18, novembre 2004, page 12;
 «Russie: le grand retour de Dieu dans l'éducation», dans l’Histoire du Christianisme, n°20, février 2004, pp. 6-9;
 «Une crise démocratique?», dans l’Histoire du Christianisme, n°25, décembre 2004, page 17;
 «La Croix Vivifiante sauve Byzance des invasions», dans l’Histoire du Christianisme, n°26, février 2005, pp. 26-31;
 «La bonne santé de la Russie est garante de celle de l’Europe», dans Sentinel'', n°23, février 2005;
 «Le marteau de l’islam», dans l’Histoire du Christianisme, n°26, février 2005, pp. 32-34;
 «Constantinople espérait des mercenaires…», dans l’Histoire du Christianisme, n°28, juin 2005, pp. 46-49;
 «Le sauveur de Byzance», dans l’Histoire du Christianisme, n°28, juin 2005; pp. 50-51;
 «Défendre la francophonie», dans Constructif, Novembre 2005: http://www.constructif.fr/Auteurs_271/Jean_Pierre_Arrignon.html [archive];
 «Naissance d’une nation» dans Le Spectacle du Monde, n° 508, janvier 2005, pp. 53-58;
 «La Russie est en Europe: La guerre du gaz», dans L’Indépendance, n°30, mars 2006, p. 5;
 «Terribles byzantines», dans La Nouvelle Revue d’Histoire, n°30, mai-juin 2007, pp. 44-46.

Примечания

Ссылки 
 http://bibliotekar.ru/rusHristianstvo/8.htm
 http://www.constructif.fr/Auteurs_271/Jean_Pierre_Arrignon.html;
 https://web.archive.org/web/20100926185114/http://www.infosentinel.com/lettre/numero.php?id=31 ;
 https://web.archive.org/web/20090125070846/http://infosentinel.com/lettre/intervenants.php
 , Сайт французского форума исторических книг Партенон
 Конференция о геополитике
 Сайт славянской библиотеки, список современных русских авторов

Персоналии:Ярославский государственный университет
Почётные доктора вузов России